Talhausen ist ein Ortsname:

 Talhausen, Stadtteil von Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Talhausen (Ebringen), Weiler von Ebringen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Talhausen (Epfendorf), Ortsteil von Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Talhausen, bis 1927 Scziersbowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945:  Szczerzbowo, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Dahlhausen
 Talhaus
 Thalhausen